Il doppio femminile  del torneo di tennis Cincinnati Open 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrici Kathy Jordan e Anne Smith che hanno battuto in finale Martina Navrátilová e Pam Shriver 1-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Kathy Jordan /  Anne Smith (campionesse)
 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (finale)

 Hana Mandlíková /  Betty Stöve (semifinali)
 Barbara Potter /  Sharon Walsh (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1981